

Anno 
 1906 – (MCMVI in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1906 a.C.

Matematica 
 1906 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1906 Naef – asteroide della fascia principale del sistema solare